Colonna d'Istria est un nom de famille porté notamment par :
 Famille Colonna d'Istria, famille noble de Corse ;
 Michel Colonna d'Istria (1958-2002), journaliste français, pionnier de la presse sur Internet.
 Paulin Colonna d'Istria (1905-1982), militaire français ayant joué un rôle important dans la libération de la Corse en 1943.

Homonymie de patronyme